Moimenta (Cinfães), een plaats in de Portugese gemeente Cinfães
 Moimenta (Terras de Bouro), een plaats in de Portugese gemeente Terras de Bouro
 Moimenta (Vinhais), een plaats in de Portugese gemeente Vinhais